Saint-Benoît (Aude) – francuska gmina w regionie Langwedocja-Roussillon
 Saint-Benoît (Vienne) – francuska gmina w regionie Poitou-Charentes
 Saint-Benoît (Alpy Górnej Prowansji) – francuska gmina w regionie Prowansja-Alpy-Lazurowe Wybrzeże
 Saint-Benoît (Ain) – francuska gmina w regionie Rodan-Alpy
 Saint-Benoît-sur-Loire – francuska gmina w Regionie Centralnym
 Saint-Benoît (Reunion) – miasto na Reunionie, departamencie zamorskim Francji